Cactus Jack puede referirse a:

 Cactus Jack, nombre artístico de Mick Foley, exluchador profesional estadounidense;
 Cactus Jack, película de 1979;